Lafayette County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Lafayette County, Arkansas 
 Lafayette County, Florida 
 Lafayette County, Mississippi 
 Lafayette County, Missouri 
 Lafayette County, Wisconsin 
 Lafayette Parish, Louisiana

Se även 
 Fayette County